«Я» — личное местоимение 1-го лица единственного числа (по другой терминологии — местоименное существительное). В русском языке личное местоимение не имеет вежливо-иерархических форм, характерных для личных местоимений некоторых восточных языков, не различается по родам, и изменяется по падежам. Я (Ja) как местоимение первого лица единственного числа присутствует также в большинстве других славянских языков (польском, сербском, словацком, чешском, хорватском, украинском).

Примеры:
Я есмь дверь ().

Этимология 
Слово восходит к , с протетическим j (ср. словен. jaz) и отпадением z.

Праславянская форма близка к иранским (ср. ) и балтийским языкам (, ) и, в свою очередь, продолжает  (ср. ; , , ).

Интересные факты 

Слово «я» является шифтером, его значение зависит от говорящего.

«Я» — первое слово в списке Сводеша.

Примечания

Ссылки 

Местоимения русского языка
Рекурсивные предложения